Actio (lateinisch „Tätigkeit“, „Wirkung“, „Vorgang“) steht für:

 Actio (Rhetorik), die Ausführung einer Rede im Sinne des letzten rhetorischen Produktionsstadiums
 Actio (Recht), ein Begriff des römischen Privatrechts
 Actio und Reactio („Wirkung und Gegenwirkung“), das dritte newtonsche Axiom

Siehe auch: